Schmid er et efternavn, som bæres af flere personer:

 Edy Schmid
 Nils Schmid
 Samuel Schmid
 Wolfgang Grandy-Schmid

Tyske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne